Carlos Alfaro puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Carlos Octavio Alfaro, periodista argentino;
 Carlos Alfaro Alcántara, guardameta chileno;
 Carlos Alejandro Alfaro Moreno, futbolista argentino.
 Carles Alfaro Hofmann, actor y director de teatro español.